Шарбонньє, Шарбоньє () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Гаетан Шарбонньє (*1988) — французький футболіст, нападник.
 Ліонель Шарбоньє (*1966) — французький футболіст, воротар.
 Ніколя Шарбонньє (*1981) — французький яхтсмен, олімпійський медаліст.
 Стефан Шарбонньє, відомий як Шарб (1967—2015) — французький художник-карикатурист.

Французькі прізвища